DOY steht für:
 Duke of York, erblicher britischer Adelstitel
 Duchess of York, britischer Höflichkeitstitel der Ehefrau des Duke of York
 Dongying Shengli Airport (IATA-Code), Flughafen von Dongying, Shandong, China

doy steht für:
 Dompo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung